De dertiende wereldkampioenschappen badminton werden in 2003 in Birmingham, Engeland gehouden in de National Indoor Arena. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF). Het was de tweede keer dat Birmingham gastheer was. Het toernooi werd gespeeld van 28 juli tot en met 3 augustus. Oorspronkelijk zou het toernooi gespeeld worden van 12 tot en met 18 mei, maar door de uitbraak van SARS was het verplaatst.

De Nederlandse Mia Audina won brons in het enkelspel. Dit was de eerste Nederlandse WK-medaille ooit in het enkelspel. Het was de tweede Nederlandse medaille ooit, na het zilver in het vrouwendubbel in 1977.

Belgische deelnemers 
David Jaco was bij zijn WK-debuut de enige Belgische speler die een ronde wist te overleven. In de 2de rond werd hij uitgeschakeld door de Deense topspeler Kenneth Jonassen.

Nederlandse deelnemers 
Voor Nederland behaalde Mia Audina een bronzen medaille in het vrouwen enkelspel. Ook in het vrouwen dubbelspel bereikte ze de kwartfinale aan de zijde van Lotte Bruil-Jonathans.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

2003
Badminton
Badminton in 2003
Sportevenement in Birmingham